Efendi – titolo nobiliare

Geografia 
Armenia
 Efendi – nome originario di Karadzor, comune della provincia di Lori
 Efendi – nome originario di Norashen (Gegharkunik), comune della provincia di Gegharkunik

Persone 
 Hattat Aziz Efendi – calligrafo ottomano
 Kamal Kaya Efendi – ufficiale ottomano
 Samira Efendi – cantante azera

Pagine correlate 
Effendi (disambigua)